Urano steht für

 Hiroyuki Urano (* 1981), japanischer Bogenbiathlet und Skilangläufer
 Yayoi Urano (* 1969), japanische Sportlerin
 Monte Urano, Ort in Italien